Breustedt ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Joachim Breustedt (1901–1984), deutscher Maler und Grafiker
 Jan Breustedt (* 1991), deutscher Schauspieler und Hörspielsprecher
 Monika Breustedt (* 1945), deutsche Malerin, Zeichnerin, Fotografin und Objektkünstlerin
 Otis Breustedt (* 1995), deutscher Fußballspieler 
 Thomas Breustedt (* 1959), deutscher Journalist und politischer Beamter